Mauro Cozzoli, né le  à Bisceglie (Italie), est un prêtre, théologien et écrivain italien, chapelain de Sa Sainteté à partir du .

Biographie 

Mauro Cozzoli a complété sa formation à la prêtrise au Grand séminaire pontifical romain, par des études de philosophie et de théologie à l'Université pontificale du Latran. Il a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Trani-Barletta-Bisceglie par le pape Paul VI, , en la Place Saint-Pierre.

Il prête son ministere à Rome, comme assistant de paroisse, dans la paroisse des Sacrés-Cœurs  et termine ses études avec un doctorat en théologie morale à l'Académie pontificale Alphonsienne, avec une thèse intitulée "L'uomo in cammino verso... L'attesa e la speranza in Gabriel Marcel, fondamento di una concezione etica dell'esistenza umana".
 
Il ensigne à Molfetta dans le Séminaire pontifical régional Pie XI. Il collabore avec plusieurs revues de questions éthiques.
 
Depuis 1999, il est aussi le père spirituel au Grand séminaire pontifical romain; depuis octobre 2004 il est membre du Comité scientifique international de l'Observatoire "Cardinal Van Thuán" sur la doctrine sociale de l'Eglise. Depuis janvier 2005, il est membre du Conseil d'administration et du comité de rédaction de la revue théologique "Lateranum".

Rang ecclésiastique 
  : Prêtre de l'Église catholique - 
  : Chapelain de Sa Sainteté -

Bibliographie 

 L'uomo in cammino verso... L'attesa e la speranza in G.Marcel, Ed. Abete, Rome 1979, pp. 340.
 Presentazione, traduzione e commento del Giornale Metafisico. Esistenza e oggettività di G.Marcel, Ed. Abete, Rome 1983, pp. 271.
 I fondamenti della morale, Ed. Ave, Rome 1988, pp. 28.
 La soggettività tra individualismo e personalismo (collaboration), Ed. Vivere in, Rome 1996, pp. 185.
 Chiesa Vangelo e società. Natura e metodo della dottrina sociale della Chiesa, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, pp. 148.
 Per una Teologia Morale delle virtù e della vita buona, Lateran University Press, Rome 2002, pp. 128.
 Etica Teologica della libertà, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2004 (L’Abside n.58), pp. 340. 
 Etica teologale. Fede Carità speranza, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 430.
 Pensare Professare Vivere la fede. Nel solco dell’esortazione apostolica "Porta fidei", (Collaboration), Lateran University Press, Cité du Vatican 2012 (Vivae voces n. 2), pp. 654.
 La vita in Cristo. Catechismo della Morale Cristiana, EDB, Bologne 2014, pp. 235.
 Corso Fondamentale di Teologia Morale, Pro manuscripto, Rome 2016.

Voir aussi

Liens externes 

 

Journaliste italien
Écrivain italien du XXe siècle
Écrivain italien du XXIe siècle
Prêtre catholique italien
Naissance en avril 1946
Naissance à Bisceglie